Prößdorf steht für:

 Prößdorf, Ortsteil der Stadt Lucka im Landkreis Altenburger Land in Thüringen

Prößdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Detlev Prößdorf (1930–2017), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Kehl
 Siegfried Prößdorf (1939–1998), deutscher Mathematiker